Okręty US Navy o nazwie USS "Fletcher":

 Pierwszy "Fletcher" (DD-445), którego patronem był admirał Frank Friday Fletcher, był niszczycielem typu Fletcher, który służył w czasie II wojny światowej. 
 Drugi "Fletcher" (DD-992), którego patronem był Frank Jack Fletcher, był niszczycielem typu Spruance, który był w służbie w latach 1980-2004. Zatopiony jako okręt-cel w 2008.

Fletcher